Bruno Crucitti – attore italiano
 Francesco Crucitti – chirurgo italiano
 Paolo Crucitti – ex calciatore italiano